Softbal hoofdklasse 2006 (mannen)
 Softbal hoofdklasse 2006 (vrouwen)